Ошторма-Юмьинское сельское поселение — сельское поселение в Кукморском районе Татарстана.

Административный центр — деревня Старая Юмья.

География 
Ошторма-Юмьинское сельское поселение граничит с Байлянгарским, Березнякским, Каенсарским, Нырьинским, Среднекуморским сельскими поселениями и Сабинским муниципальным районом. Общая площадь составляет 4345 гектров, в том числе 3759 гектаров сельхозугодий, 488 гектаров − площади населённых пунктов.

Состав поселения 
 деревня Старая Юмья
 деревня Верхняя Юмья
 село Ошторма Юмья
 посёлок Вильмон
 деревня Новый Кумор
 деревня Сардаусь
 посёлок Филипповка

Демография 

Пенсионеров, включая инвалидов − 412 человек, трудоспособного населения − 478 человек, участников и инвалидов Великой Отечественной Войны − 4 человека. В сельхозпредприятии занято 145 человек, бюджетников − 80.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кукморского муниципального района

Муниципальные образования Кукморского района
Сельские поселения Татарстана